Подробнее о турнирах в одиночном разряде 2022 года среди мужчин и женщин

Уимблдонский турнир 2022 () — 135-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Традиционно победители соревнования определяются в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров. Также соревнования проводились в шести разрядах среди теннисистов на колясках и четырёх разрядах среди ветеранов.

В 2022 году матчи основных сеток проходили с 27 июня по 10 июля. Впервые матчи были запланированы на воскресенье первой недели турнира, ранее в этот день играли только в редких случаях из-за переносов матчей из-за плохой погоды.

Общая информация 
Организаторы турнира решили не допускать до участия всех теннисистов из России и Белоруссии в связи с вторжением России на Украину.

ATP и WTA весной 2022 года приняли решение не начислять рейтинговые очки за участие в Уимблдонском турнире в связи с тем, что организаторы не допустили до участия в турнире российских и белорусских теннисистов. За этот недопуск ATP в декабре оштрафовала организаторов турнира на 1 миллион долларов.

3 июля прошла торжественная церемония в честь 100-летия центрального корта Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в ней приняли участие более 20 бывших чемпионов турнира в одиночных разрядах.

Призовые деньги 
Суммарный призовой фонд турнира составил 40 350 000 фунтов стерлингов, он вырос на 15,23 % по сравнению с 2021 годом и на 6,18 % по сравнению с 2019 года (когда последний раз турнир игрался без ограничения по количеству зрителей из-за COVID-19).

* на двоих игроков

Победители

Взрослые

Мужчины. Одиночный разряд 

 Новак Джокович —  Ник Кирьос — 4-6 6-3 6-4 7-6(7-3)
 7-й титул Джоковича на Уимблдоне за карьеру и 4-й подряд
 Рекордный 32-й финал турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде для Джоковича (21 победа — 11 поражений)
 Кирьос — первый австралиец в финале турнира Большого шлема с 2005 года

Женщины. Одиночный разряд 

 Елена Рыбакина —  Унс Джабир — 3-6 6-2 6-2
 Рыбакина и Джабир впервые в карьере играли в финале турнира Большого шлема
 Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, выигравшей турнир Большого шлема
 Джабир стал первой арабской женщиной, дошедшей до финала турнира Большого шлема

Мужчины. Парный разряд 

 Мэттью Эбден /  Макс Пёрселл —  Никола Мектич /  Мате Павич — 7-6(7-5) 6-7(3-7) 4-6 6-4 7-6(10-2)
 Эбден и Пёрселл впервые победили на турнира Большого шлема
 Мектич и Павич не сумели защитить свой титул чемпионов Уимблдона 2021 года
 Эбден и Пёрселл по ходу турнира суммарно отыграли 8 матчболов

Женщины. Парный разряд 

 Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова —  Элизе Мертенс /  Чжан Шуай — 6-2 6-4
 Второй титул на Уимблдоне для Крейчиковой и Синяковой после 2018 года
 Суммарно пятый титул на турнирах Большого шлема в парном разряде для Крейчиковой и Синяковой
 Крейчикова выиграла 9-й турнир Большого шлема, сыграв в 10 финалах (один в одиночном разряде, пять — в женском парном, три — в миксте)

Смешанный парный разряд 

 Дезире Кравчик /  Нил Скупски —  Саманта Стосур /  Мэттью Эбден — 6-3 6-4
 Кравчик и Скупски защитили свой титул 2021 года
 Для Скупски это второй титул в миксте на турнирах Большого шлема, а для Кравчик — 4-й
 Стосур третий раз играла в финале Уимблдона в миксте, ранее она побеждала в 2008 и 2014 годах
 Для Стосур это суммарно 16-й финал турниров Большого шлема по всех разрядах — 8 побед и 8 поражений.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Мили Польичак —  Майкл Чжэн — 7-6(7-2) 7-6(7-3)

Девушки. Одиночный турнир 

 Лив Ховде —  Лука Удварди — 6-3 6-4

Юноши. Парный турнир 

 Себастьян Горзни /  Алекс Микельсен —  Габриэль Дебрю /  Поль Эншоспе — 7-6(7-5) 6-3

Девушки. Парный турнир 

 Роз Мари Нейкамп /  Анджелла Окутойи —  Кайла Кросс /  Виктория Мбоко 3-6 6-4 [11-9]

См. также 
 ATP Тур 2022
 WTA Тур 2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA
 Профиль турнира на сайте ITF

Уимблдонский турнир по годам
Великобритания
Теннис
Июнь 2022 года
Июль 2022 года